BA-30 peut désigner : 
 BA-30 (autoroute), un projet de rocade proche de Badajoz;
 , un prototype de d'automitrailleuse soviétique.